

Patronyme 

 Graça Machel (1945-), femme politique mozambicaine.
 Josina Machel (1945-1971), militante indépendantiste mozambicaine.
 Josina Z. Machel (1976-), fille de Graça Machel et de  Samora Machel, militante contre les violences domestiques.
 Samora Machel (1933-1986), homme politique mozambicain, premier président de la République populaire du Mozambique, époux de Graça Machel.

Autres 
 Pont Samora Machel, pont routier situé dans la ville de Tete, au Mozambique, traversant le Zambèze.